Una barreira es un lugar de donde se extrae barro, además de un obstáculo que impide el paso. Como topónimo, Barreira puede referirse a:

en la provincia de La Coruña 
 As Barreiras (Cabañas), lugar de la parroquia de Laraxe, en el municipio de Cabanas;
 A Barreira (Carballo), lugar de la parroquia de Carballo, en el municipio de Carballo;
 A Barreira (Laracha), lugar de la parroquia de Torás, en el municipio de Laracha;
 Barreira (Lousame), lugar de la parroquia de Tállara, en el municipio de Lousame;
 Barreiras (Melide), lugar de la parroquia de Abeancos, en el municipio de Melide;
 As Barreiras (Neda), lugar de la parroquia de Santa María de Neda, en el municipio de Neda;
 A Barreira (Outes), lugar de la parroquia de Tarás, en el municipio de Outes;
 Barreira (Puebla del Caramiñal), lugar de la parroquia de Posmarcos, en el municipio de la Pobra del Caramiñal;
 A Barreira (Somozas), lugar de la parroquia de las Somozas, en el municipio de las Somozas;
 A Barreira (Valdoviño), lugar de la parroquia de Pantín, en el municipio de Valdoviño;
 A Barreira (Villarmayor), lugar de la parroquia de Torres, en el municipio de Vilarmaior;
 Barreiras (Cariño), lugar de la parroquia de Landoi, en el municipio de Cariño;

en la provincia de Lugo 
 A Barreira (Fonsagrada), lugar de la parroquia del Vilar de Cuíña, en el municipio de Fonsagrada;
 A Barreira (Lugo), lugar de la parroquia de Meilán, en el municipio de Lugo;
 A Barreira (Monterroso), lugar de la parroquia de Lodoso, en el municipio de Monterroso;
 A Barreira (Muras), lugar de la parroquia del Viveiró, en el municipio de Muras;
 A Barreira (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Filgueira, en el municipio de Palas de Rei;
 Barreira (Palas de Rey), lugar de la parroquia del Mato, en el municipio de Palas de Rei;
As Barreiras (Paradela), lugar de la parroquia de Castro de Rey de Lemos, en el municipio de Paradela;
As Barreiras (Ribadeo), lugar de la parroquia de Vilaselán, en el municipio de Ribadeo;
 A Barreira (Sober), lugar de la parroquia de San Martiño de Anllo, en el municipio de Sober;
 A Barreira (Vicedo), lugar de la parroquia de San Miguel de Negradas, en el municipio del Vicedo;
 O Chao da Barreira, lugar de la parroquia de Carballido, en el municipio de Vilalba;
 Lobán da Barreira, lugar de la parroquia de San Simón de la Costa, en el municipio de Vilalba;
 Barreira (Vivero), lugar de la parroquia de San Pedro de Viveiro, en el municipio de Viveiro;

en la provincia de Orense 
 Barreira (Carballino), lugar de la parroquia de Mudelos, en el municipio del Carballiño;

As Barreiras (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Poboeiros, en el municipio de Castro Caldelas;
 A Barreira (Celanova), lugar de la parroquia de Alcázar de Milmanda, en el municipio de Celanova;

As Barreiras (Gomesende), lugar de la parroquia de San Lourenzo de Fustáns, en el municipio de Gomesende;
As Ventas da Barreira, lugar de la parroquia de Riós, en el municipio de Riós;

en Asturias 
 La Barreira, lugar de la parroquia de Boal, en el municipio de Boal;
 Barreiras (Balmonte), lugar de la parroquia de Balmonte, en el municipio de Castropol;
 Barreiras (Castropol), lugar de la parroquia de Castropol, en el municipio de Castropol;
 Barreira (Castropol), lugar de la parroquia de Seares, en el municipio de Castropol;
 Barreiras (Santa Eulalia de Oscos), lugar de la parroquia de Santa Eulalia de Oscos, en el municipio de Santa Eulalia de Oscos.

en la provincia de Pontevedra 
 Barreira (Arbo), lugar de la parroquia de Arbo, en el municipio de Arbo;
 As Barreiras (Cangas), lugar de la parroquia de Darbo, en el municipio de Cangas;
 Barreiras (Covelo), lugar de la parroquia de Covelo, en el municipio de Covelo;
 A Pena-Barreira, lugar de la parroquia de Curantes, en el municipio de Estrada;
 As Barreiras (Gondomar), lugar de la parroquia de Donas, en el municipio de Gondomar; 
 Barreira (La Guardia), lugar de la parroquia de Salcidos, en el municipio de A Guarda;
 Barreira (Lalín), lugar de la parroquia de Cristimil, en el municipio de Lalín;
 Barreiras (Lama), lugar de la parroquia de Xesta, en el municipio de A Lama;
 Barreiras (Taboexa), lugar de la parroquia de Taboexa, en el municipio de As Neves;
 Barreiras (Vide), lugar de la parroquia de Vide, en el municipio de As Neves;
 O Sobral e a Barreira, lugar de la parroquia de Xinzo, en el municipio de Ponteareas;
 Barreiras (Cabreira), lugar de la parroquia de Cabreira, en el municipio de Salvaterra de Miño;
 Barreiras (Uma), lugar de la parroquia de Uma, en el municipio de Salvaterra de Miño;
 As Barreiras (Salvaterra de Miño), lugar de la parroquia de Vilacova, en el municipio de Salvaterra de Miño.